King Georg V. Dock ist der Name folgender Hafenbecken im Vereinigten Königreich:

 King George V Dock (Glasgow)
 King George V Dock (Hull)
 King George V Dock (London)